Кочу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Кочу () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Шинтеряг.